Арно може бити:

 Арно, река у Италији
 Арно (Атлантски Пиринеји), насеље у Француској
 , језеро у Русији, у Мурманској области
 Арно (Псковска област), језеро у Русији, у Псковској области